strada nazionale 13 – strada nazionale italiana
strada nazionale 13 – strada nazionale laotiana
strada nazionale 13 – strada nazionale marocchina
strada nazionale 13 – strada nazionale svizzera